Svenska mästerskapet i fotboll 1907 vanns av Örgryte IS efter en finalseger mot IFK Uppsala med 4-1 på Stockholms Idrottspark den 6 oktober 1907. Detta var Örgryte IS nionde SM-guld.

Spelträd

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

1907 i Sverige
Fotbollssäsongen 1907
1907